1991 Голяма награда на САЩ е 25-о за Голямата награда на САЩ и първи кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 10 март 1991 година по улиците на Финикс, Аризона, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ
Спорт във Финикс